Adolf Klarenbach (ur. 1884), oficer
 Adrian Klarenbach (ur. 1973), dziennikarz